Джюне́йт Чакы́р  (; ) — турецкий футбольный судья международной категории. Один из судей финальных стадий чемпионата мира 2014 в Бразилии и чемпионата мира 2018 в России.

Карьера 
Джюнейт Чакыр начал карьеру футбольного судьи в 1997 году с обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата Турции. В 1999 году он стал работать во втором дивизионе. 29 сентября 2001 года Чакыр дебютировал в высшем турецком дивизионе на матче «Малатьяспор» — «Ризеспор». После этого он стал судить матчи исключительно турецкой Суперлиги. В 2003 году он стал судьёй УЕФА, дебютировав в качестве резервного судьи на матче «Сконто» — «Слима Уондерерс».

В 2006 году Чакыр стал судьёй ФИФА. Через год он судил встречи чемпионата Европы до 19 лет, проведя 2 игры. В сезоне 2008/09 Джюнейт дебютировал в еврокубках, работая на матче Кубка УЕФА «Шальке 04» — «Твенте». В 2009 году он работал на полуфинале молодёжного чемпионата Европы. 29 апреля 2010 года он провёл полуфинал Лиги Европы «Фулхэм» — «Гамбург».

29 сентября 2010 года Джюнейт дебютировал в Лиге чемпионов на матче «Рубин» — «Барселона». В следующем своём матче в Лиге чемпионов Чакыр также обслуживал встречу с участием российской команды, в ней «Челси» принимал «Спартак».

24 апреля 2012 года в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов удалил Джона Терри на 37 минуте.

В 2012 году Чакыр поехал на чемпионат Европы, где обслуживал матч Евро-2012 между Украиной и Швецией, а также полуфинал турнира между Португалией и Испанией.

6 июня 2015 года турецкие судьи во главе с Джюнейтом Чакыром отсудили финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на tff.org

Футбольные судьи Турции
Судьи на летних Олимпийских играх 2016 года
Судьи чемпионата Европы по футболу 2012
Судьи чемпионата мира по футболу 2014
Судьи чемпионата мира по футболу 2018